Давид Назарович Саакян (1 января 1922, Джалалоглы — 31 июля 1991, Ереван) — специалист в области машиностроения и механизации сельского хозяйства.

Биография 
В 1941 окончил Вольское авиационно-техническое военное училище, весь период Великой Отечественной войны работал авиамехаником.

В 1945—1948 — второй секретарь Кироваканского райкома ЛКСМ Армении.

В 1953 окончил Ереванский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».

В 1967 защитил докторскую диссертацию. С 1971 — профессор.

В 1967—1972 — заместитель директора Армянского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (АрмНИИМЭСХ); одновременно — заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Армянского педагогического института им. Х. Абовяна.

В 1972—1978 — декан факультета физики и общетехнических дисциплин; одновременно — заведующий отделом сельского хозяйства АрмНИИ научно-технической информации и научный сотрудник АрмНИИ планирования и нормативов.

В 1978—1987 — директор Кироваканского филиала Ереванского политехнического института.

Автор около ста научных работ по сельскохозяйственному машиностроению, качеству и эксплуатации машин.

Избранные труды 
 
  (В надзаг.: Арм. НИИ НТИ и техн.-экон. исслед.).
 
 
 
  (на арм. яз.)

Патенты 
 Способ получения пресс-материала. № документа 01359276 от 15.12.1987. Автор(ы): Саакян Давид Назарович, Галстян Амбарцум Аршалуйсович, Насилян Эмма Амбарцумовна, Галстян Люся Аршалуйсовна.
 Пресс-композиция. № документа 01368319 от 23.01.1988. Автор(ы): Саакян Давид Назарович, Казарян Сергей Арамаисович, Григорян Виктор Николаевич, Арутюнян Гегам Норайрович, Исаакян Сергей Григорьевич, Галстян Амбарцум Аршалуйсович.

Ссылки 
 
 

Преподаватели Армянского педагогического университета
Учёные Армении
Инженеры СССР
Инженеры Армении
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны